John Hennigan (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler.
 John Hennigan (worstelaar), Amerikaans professioneel worstelaar.
 John Hennigan (politicus), Iers parlementariër in de eerste helft van de 20e eeuw.